Francisco Coelho, o do Olho
 Francisco Coelho (halterofilista)
 Francisco Coelho (político)

Desambiguação